Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Ursulines. L'odonyme renvoie immanquablement à la présence dans la rue d'un couvent, ou plus fréquemment d'une institution d'enseignement pour jeunes filles dirigée par les religieuses de l'ordre de Sainte-Ursule, appelées communément « ursulines ».

En  
 Rue des Ursulines (Ursulinenstrasse), à Sarrebruck

En  
 Rue des Ursulines, à Bruxelles
 Rue des Ursulines (Ursulinenstraat), à Gand
 Rue des Ursulines (Ursulinenstraat), à Malines
 Rue des Ursulines, à Namur (rue en impasse)
 Rue des Ursulines (Ursulinenstraat), à Pelt

Au  (province de Québec) 
 Rue des Ursulines, à Trois-Rivières

En  
 Rue des Ursulines, à Amboise
 Rue des Ursulines, à Azay-sur-Cher
 Chemin des Ursulines, à Bazincourt-sur-Epte
 Rue des Ursulines, à Paris
 Chemin des Ursulines, à Passy
 Rue des Ursulines, à Rouen
 Rue des Ursulines, à Saint-Denis
 Rue des Ursulines, à Tourcoing

Aux  
 Rue des Ursulines (Ursulinenstraat), à Maastricht

En  
 Rue des Ursulines (Ursulinska ulica), à Bratislava

Voir aussi 
 

Ursulines Rue
Ordre de Sainte-Ursule